Errol peut faire référence à :
 Errol, une chouette de l'univers de Harry Potter ;
 Errol, un village en Écosse ;
 Errol, une municipalité du New Hampshire aux États-Unis.